Elwood puede referirse a:

Topónimos
 Elwood (Indiana);
 Elwood (Nebraska);
 Elwood (Kansas);
 Elwood (Nueva York);
 Elwood (Nueva Jersey);
 Elwood (Utah);
 Elwood (Illinois);
 Elwood-Magnolia;

Personas
 Elwood Cooke, tenista estadounidense;
 Elwood Mead, político e ingeniero estadounidense;
 Elwood Wendell Molseed, botánico, escritor y explorador estadounidense.